(20 января 1973, Токио) — режиссёр-постановщик аниме. В некоторых работах выступал под псевдонимом .

Биография 
Эй Аоки ещё с детства решил связать свою жизнь с миром аниме под влиянием серии фильмов Megazone 23. После окончания обучения он устроился на работу на студию Daume, где в 2002 году начал свою профессиональную карьеру с создания раскадровки для сериала Onegai Teacher. В том же 2002 году Аоки перешёл на студию Anime International Company, где первоначально продолжил выступать как раскадровщик для .

Первой режиссёрской работой Аоки стал сериал 2004 года Girls Bravo, после чего он переходит на внештатную работу. В этот период Аоки продолжал сотрудничество с Anime International Company, но также выступал в качестве режиссёра и раскадровщика для студий Asread (Shuffle!, Ga-Rei), P.A. Works (Angel Beats!), Production I.G («Кровь+») и ufotable («Койот Рэгтайм», Kara no Kyoukai). В 2011 году на студии ufotable Аоки в роли режиссёра-постановщика выпустил экранизацию ранобэ Гэна Уробути Fate/Zero, которая была удостоена множества наград от журнала Newtype и в том числе получила премию как «Лучший аниме-сериал 2012 года» по версии этого издания. Сам Аоки занял второе место в борьбе за трофей «Лучшему режиссёру 2012 года», уступив Ацуси Нисигори.

В мае 2013 года Аоки совместно с бывшими сотрудниками Anime International Company Томонобу Като и Тосиюки Нагано основал собственную анимационную студию TROYCA, первой работой которой стал сериал на сценарий Гэна Уробути Aldnoah.Zero. Следующим проектом Аоки в 2017 году стал сериал , в котором Аоки исполнял не только роль режиссёра, но и сценариста.

Фильмография 
 указаны работы в должности режиссёра-постановщика
 Girls Bravo (2004—2005)
 Kara no Kyoukai 1: Fukan Fuukei (2007)
 Ga-Rei: Zero (2008)
 Wandering Son (2011)
 Fate/Zero (2011—2012)
 Kara no Kyoukai: Mirai Fukuin — Extra Chorus (2013)
 Aldnoah.Zero (2014—2015)
 Re:Creators (2017)
 ID - Invaded (2020)

Примечания

Ссылки 

Режиссёры мультипликации Японии
Мультипликаторы Японии